Diego Gutiérrez (kaartenmaker), een Spaans kaartenmaker die actief was in de 16e eeuw
 Diego Gutiérrez (singer-songwriter), een Cubaans singer-songwriter, geboren in 1974
 Diego Gutiérrez (volleyballer), een Argentijns volleyballer